Anna von Helmholtz, salonnière et épouse de Hermann von Helmholtz ;
 Hermann von Helmholtz, physiologiste et physicien prussien.

voir aussi 
 (11573) Helmholtz, astéroïde